gólpassz: a labdarúgásban használt fogalom
gólpassz: a jégkorongban használt fogalom